I30, i30 ou I-30 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de classe Tribal de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Péricardite aiguë, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Automobile
 Hyundai i30, une automobile du constructeur coréen Hyundai.

 Autoroute
  Interstate 30, une autoroute américaine reliant Fort Worth à North Little Rock.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres